Elitserien i handboll för herrar 2002/2003 var den 69:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar.

Tabeller

Hösttabell 
Not: Lag 1-8 till Superelit våren 2003 (se nedan), lag 9-12 till Allsvenskan 2003.

Superelit 
Not: Lag 1-6 till kvartsfinaler, lag 7-8 till åttondelsfinaler mot lag 1-2 i Allsvenskan 2003.

SM-slutspelet 2002/2003

Åttondelsfinaler 
Omg. 1 
10 april 2003 19:00   Kroppskultur - H43 22 - 27  
10 april 2003 19:00   Guif - Hammarby 31 - 21  
Omg. 2 
12 april 2003 13:00   Hammarby - Guif 24 - 19  
12 april 2003 15:00   H43 - Kroppskultur 23 - 26

Kvartsfinaler 
Omg. 1 
14 april 2003 19:00   Redbergslid - Guif 26 - 24  
14 april 2003 19:00   Sävehof - Tumba 25 - 21  
14 april 2003 19:00   Drott - H43 37 - 36  
14 april 2003 19:00   Ystad - Skövde 29 - 28  
Omg. 2 
16 april 2003 19:00   Skövde - Ystad 25 - 24  
16 april 2003 19:00   Guif - Redbergslid 23 - 34  
16 april 2003 19:00   Tumba - Sävehof 19 - 30  
16 april 2003 19:00   H43 - Drott 22 - 25  
Omg. 3 
22 april 2003 19:00   Drott - H43 32 - 23  
22 april 2003 19:00   Redbergslid - Guif 36 - 24  
23 april 2003 19:00   Sävehof - Tumba 30 - 21  
24 april 2003 19:00   Ystad - Skövde 32 - 26  
Omg. 4 
27 april 2003 16:15   Skövde - Ystad 28 - 24  
Omg. 5 
29 april 2003 19:00   Ystad - Skövde 25 - 30

Semifinaler 
Omg. 1 
5 maj 2003 19:00   Sävehof - Drott 22 - 27  
6 maj 2003 19:00   Redbergslid - Skövde 31 - 25  
Omg. 2 
7 maj 2003 19:00   Drott - Sävehof 26 - 25  
8 maj 2003 19:00   Skövde - Redbergslid 29 - 35  
Omg. 3 
11 maj 2003 15:00   Sävehof - Drott 29 - 32  
11 maj 2003 17:00   Redbergslid - Skövde 37 - 33

Finaler 
18 maj 2003 15:30   Redbergslids IK - HK Drott 31 - 24   
20 maj 2003 19:00   HK Drott - Redbergslids IK 25 - 32  
22 maj 2003 19:00   Redbergslids IK - HK Drott 35 - 20

Svenska mästare 2002/2003 
Redbergslids IK svenska mästare i handboll för herrar säsongen 2002/2003.

 Spelare
 Martin Galia
 Linus Bolin
 Jesper Parker

 Martin Matas
 Henrik Lundström
 Lars Bernhardsson
 Anders Franzén
 Fredrik Pettersson
 Joacim Ernstsson
 Staffan Henriksson
 Fredrik Lindahl
 Magnus Engelin
 Patrik Nåfors
 Magnus Wislander
 Björn Grön
 Gustav Hallbert
 Martin Frändesjö
 Magnus Jernemyr
 Kristoffer Myrfalk
 Tommy Pettersson
 Magnus Lindén

Statistik

Skytteliga 
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2002/2003.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2002
Sport i Sverige 2003
Handbollssäsongen 2002/2003
2002/2003
Handboll i Sverige 2002/2003